Тети се може односити на:
 Тети (Атина), слој људи без посједа у античкој Грчкој
 Тети II, староегипатски фараон
 Тети (Кунео)
 Тети (Торино)